Constellation kan referere til

 Lockheed R6V Constitution – et 4-motors propeldrevet transportfly i to dæk fra USA (1946)
 USS Constitution – en nordamerikansk, tremastet fregat af træ (1797)
 Constitution Party – et politisk parti i USA. Partiet betegner sig selv som konservativt